

Cinema
Off the Wall – film del 1977 diretto da Rick King
Off the Wall – film del 1983 diretto da Rick Friedberg

Letteratura 
 Off the Wall – romanzo del 1980 di Charles Willeford

Musica 
 Off the Wall – album di Budd Johnson del 1965
 Off the Wall – album di Michael Jackson del 1979
 Off the Wall – singolo di Michael Jackson del 1980, dall'album omonimo
 Off the Wall – bootleg di Eminem del 2000
 Off the Wall – singolo di Big Noyd del 2005, dall'album On the Grind

Televisione 
 Sfratti senza scrupoli (Off the Wall) – episodio della settima stagione di MacGyver
 Un proiettile pericoloso (Off the Wall) – episodio della decima stagione di NYPD